Stefan Wolf (voetballer) (1971), Zwitsers voetballer
Rolf Kalmuczak (1938-2007), Duits schrijver die onder meer publiceerde onder het pseudoniem Stefan Wolf